Dives désigne :

Toponymes français 

 Dives, une commune du département de l'Oise.
 Dives-sur-Mer, une commune du département du Calvados
 la Dives, un fleuve côtier de Normandie, d'une longueur de 105 kilomètres et dont l'embouchure se trouve à Dives-sur-Mer.

Zoologie 

 Dives, un genre de passereaux de la famille des Icteridae.

Navires
 La Dives, un navire de transport qui, commandé par Amédée Mouchez  participa a une expédition scientifique à l'îlot Saint-Paul en 1874
 La Dives, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique, prise de guerre allemande, il est torpillé et coulé au large de la Tunisie le 
 La Dives, un transport de passagers entre Caen et Le Havre
 La Dives, un bâtiment de débarquement de chars (BDC) de la marine française (1960-1968)

Voir aussi 
 
 Famille Gueydon de Dives

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de bateaux